Meervoud van Vers (gedicht)
Verzen (1912), uitgave van verzen van de dichter J.H. Leopold uit 1912
Verzen (1913), uitgave van verzen van de dichter J.H. Leopold uit 1913